Prinsenpaleis (Coburg) - monument in Coburg
 Prinsenpaleis (Oldenburg) - museum in Oldenburg